UAE (emulator)
 UAE – Zjednoczone Emiraty Arabskie